In de Griekse mythologie was Minos (Oudgrieks: Μίνως) de koning van Kreta. De Minoïsche beschaving is naar hem genoemd. Het is onbekend of deze koning echt heeft bestaan, of dat zijn verhalen zijn gebaseerd op meerdere koningen. Zo zou het ook mogelijk zijn dat het woord Minos oud-Kretensisch is voor koning.

Volgens de mythen was Minos de zoon van Zeus en Europa. Hij zou getrouwd zijn met Pasiphaë en was vader van onder anderen Ariadne, Androgeus, Deukalion, Phaedra, Glaukos en Katreus. Hij werd koning van Kreta toen koning Asterion stierf. Minos verbande zijn broers Rhadamanthys en Sarpedon, die ook aanspraak maakten op de troon. Minos woonde in het paleis van Knossos.
Hij liet een labyrint bouwen waar de Minotaurus in werd opgesloten.

Na zijn dood werd Minos benoemd als een van de Drie Rechters van de onderwereld bij Hades, die de binnenkomende zielen beoordeelde en ze hun juiste plek in de onderwereld wees. In deze rol treedt hij ook op in Dantes Goddelijke komedie.

Stamboom 

Griekse halfgod
Koning van Kreta